Мака́ровка — село в Мордовии в составе России. 

Входит в городской округ Саранск.  Подчинено администрации Октябрьского района Саранска. Административно относится к рабочем посёлку Луховке.

География 
Расположено в центральной части Восточно-Европейской равнины на Приволжской возвышенности у ручья Каменный, запруженного в центре села.

Высота над уровнем моря — 207 м.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 87 % из 744 чел.

Инфраструктура 
Дальняя пустынь Иоанно-Богословского Макаровского монастыря. Церковь Димитрия Царевича в Дальней пустыни. Церковь Силуана Афонского в Дальней пустыни. Церковь Архангела Михаила в Иоанно-Богословском Макаровском монастыре. Церковь Новомучеников и Исповедников Мордовских в Ближней пустыни. Иоанно-Богословский Макаровский мужской монастырь.

Транспорт 
Выезд на автодорогу 89К-08 «Восточный обход Саранска». Остановка общественного транспорта «Макаровка».

Примечания 

Населённые пункты городского округа Саранск